Miasta w USA:
 Marston – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid

Miasta w Anglii:
 Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w Church Eaton
 Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire, w North Warwickshire
 Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire, w Rugby
 Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Marston Bigot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset 
 Marston Doles – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Marston Gate – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset 
 Marston Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands 
 Marston Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w Wiltshire (dystrykt)
 Marston Jabbett – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire 
 Marston Magna – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset 
 Marston Meysey – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire 
 Marston Montgomery – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire 
 Marston Moretaine – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire 
 Marston on Dove – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire 
 Marston St. Lawrence – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Marston Stannett – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire 
 Marston Trussell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire 
 Butlers Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Lea Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Long Marston
 North Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Old Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire, w dystrykcie Oksford
 Priors Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 South Marston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire